Охтерлоне, Охтерлони: